Перемилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Перемилово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Перемилово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Перемилово — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Перемилово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Перемилово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Перемилово — бывшее село в Дмитровском районе Московской области, вошедшее в состав города Яхрома.
 Перемилово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.